La Coppa dei Campioni 1956-1957 fu la seconda edizione del massimo torneo continentale di calcio, e vide la partecipazione di 22 squadre, di cui 21 campioni nazionali più il  detentore della coppa. Fra i nuovi ingressi ci furono il Lussemburgo, la Cecoslovacchia, la Romania, la Bulgaria, la Turchia e, notabilmente, l'Inghilterra, mentre terminava la sua presenza la Saar che era stata annessa dalla Germania Ovest.

Anche questa seconda edizione viene vinta dal Real Madrid, vittorioso nell'incontro decisivo con la , prima squadra italiana a disputare la finale dell'allora massima competizione continentale.

Le squadre 
La seguente tabella mostra il cammino delle 22 squadre partecipanti alla competizione:

Tabellone

Primo turno 
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Parigi il 29 giugno 1956 e basato su criteri geografici.
 come detentore:   ;
 per l'Europa Orientale: Honvéd ,   e   ;
 per l'Europa Centrale: Fiorentina , Grasshoppers  e Stella Rossa  ;
 per l'Europa Occidentale: Norrköping ,  , Rapid Roda  .

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Ripetizioni

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Classifica marcatori 

Classifica dei principali marcatori del torneo.

Curiosità sulle finaliste 
Il Real Madrid pochi giorni dopo vincerà anche la Coppa Latina del 1957 (unico club riuscito nell'impresa)

La Fiorentina pochi giorni prima della finale aveva vinto la Coppa Grasshoppers (trofeo che si è disputato in un unica edizione)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa delle Fiere 1955-1958

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Edizioni della Coppa dei Campioni